27-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 15 апреля по 20 ноября 1965 года. Победителем турнира стало московское «Торпедо».

По итогам сезона планировалось сократить первую группу «А» до 15 участников — выбывали три команды, из второй группы поднималась одна. Во второй группе равное количество очков набрали «Арарат» Ереван и «Кайрат» Алма-Ата, между которыми был запланирован матч за выход в первую группу; в день матча было объявлено, что обе команды повышаются в классе. В феврале 1966 Президиумом Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций СССР в первой группе были оставлены и выбывшие «Локомотив» Москва, «Торпедо» Кутаиси и СКА Одесса.

Класс «А»

Первая группа «А». Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Олег Копаев (СКА (Р-н-Д)) — 18 голов в 32 матчах.

Вторая группа «А» 

Чемпионат СССР 1965 года во второй группе класса «А» проходил в два этапа:
 на первом этапе 32 клуба в двух подгруппах определяли участников финальных турниров;
 на втором этапе клубы в финальных турнирах определили распределение мест и разыграли 2 путёвки в первую группу.

За 1-16 места

За 17-32 места

Переходные матчи 
 Из второй группы класса «А» в матче, победитель которого будет играть во второй группе класса «А». Такие переходные матчи состоялись в Симферополе между львовскими клубами СКА и «Карпаты». Победили в обоих матчах армейцы, но в результате реорганизации турнира оба клуба на следующий год оказались во второй группе класса «А».

Класс «Б»

Союзные республики. Финал. Матч за 1-е место

Финал РСФСР

Финал УССР. За 1 — 6 места

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона